Michael Hicks Beach eller Michael Hicks-Beach kan syfta på bland andra:

Michael Hicks Beach, 1:e earl St Aldwyn (1837–1916), brittisk politiker
Michael Hicks Beach, viscount Quenington (1877–1916), brittisk politiker
Michael Hicks Beach, 2:e earl St Aldwyn (1912–1992), brittisk politiker